est la formule brute de plusieurs isomères.

 céfatrizine, numéro CAS 
 céfamandole, numéro CAS